Киржа́ч — железнодорожная станция Большого кольца Московской железной дороги в одноимённом городе Киржачского района Владимирской области. Входит в Московско-Курский центр организации работы железнодорожных станций ДЦС-1 Московской дирекции управления движением. По характеру работы является промежуточной, по объёму работы отнесена к 3 классу.

Станция была открыта после продления ветки из Александрова в Карабаново до Киржача в 1893 году.

Киржач имеет значение как грузовая станция. Также через неё проходит маршрут пригородных поездов по Большому кольцу от Александрова-1 до Орехово-Зуево и Куровской, для одной ночной пары станция Киржач является конечной. Рядом расположен автовокзал, к станции подходят подъездные пути киржачских предприятий.

Ранее была станцией 4 класса.

Пассажирские устройства 
На станции две пассажирских платформы:
 платформа № 1 — низкая боковая, примыкает к зданию вокзала, находится у неэлектрифицированного пути № 3, для посадки в поезда не используется 
 платформа № 2 — низкая островная, между главными путями №№ I, II, для электропоездов кольца на Александров и на Орехово-Зуево. Ранее имела № 3, сменила номер в 2010-е.
 ранее также была ещё одна островная платформа № 2, разобрана во время реконструкции в 1990-е годы.

См. также 
 Список железнодорожных станций и платформ Владимирской области

Примечания 

Станции Большого кольца Московской железной дороги
Станции Московско-Курского региона Московской железной дороги
Киржач
Железнодорожные станции и платформы Киржачского района
Промежуточные станции
Станции 3 класса